Południe (pora dnia) - Jeden z dwóch podstawowych momentów doby - ok. godziny 12:00, dosłownie "środek dnia", czyli moment górowania Słońca.
 Południe (strona świata) - Jeden z czterech podstawowych kierunków geograficznych, oznaczany S, wskazujący w przybliżeniu kierunek gdzie (na półkuli północnej Ziemi) Słońce ma swoje górowanie.